

Personnalités 

 Aron Beyene (né en 1985), athlète suisse ;
 Girma Bèyènè, chanteur et musicien éthiopien ;
 Tsega Beyene (née en 1994), coureuse cycliste éthiopienne ;
 Yaqob Beyene (né en 1936), spécialiste des langues sémitiques, de l'Éthiopie et de l'Orient chrétien ;
 Yidnekachew Beyene (né en 1989), footballeur éthiopien.